de afkorting voor Federal Communications Commission
 de afkorting voor het Engelse (doch redelijk gangbare) face centered cubic (FCC) uit het vakgebied der kristallografie
 de afkorting voor Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), Spaans bouwconcern
 de afkorting voor Fluid catalytic cracking, het katalytisch kraken van ruwe olie
 Front Commun pour le Congo, de coalitie achter oud-president Joseph Kabila.